Xyalidae är en familj av rundmaskar. Xyalidae ingår i ordningen Monhysterida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Xyalidae